Сутина може бити:

 Сутина (Посушје), насеље у општини Посушје, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сутина (Мућ), насеље у општини Мућ, Далмација, Република Хрватска